Поташинская (Поташенская) волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Поташинская волость — в составе Городокского уезда Витебской губернии.
 Поташинская волость — в составе Красноуфимского уезда Пермской губернии.